Stanislav Balík je jméno více encyklopedicky významných osobností:

 Stanislav Balík (1928–2015) (1928–2015) – český právník
 Stanislav Balík (1956) (* 1956) – český právník a ústavní soudce, syn Stanislava Balíka (nar. 1928)
 Stanislav Balík (1969) (* 1969) – český lektor a politik, bývalý voják
 Stanislav Balík (1978) (* 1978) – český politolog a historik, univerzitní profesor